Vistabella del Maestrazgo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vistabella del Maestrazgo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Vistabella del Maestrazgo (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar